Кубок Туреччини з футболу 2007–2008 — 46-й розіграш кубкового футбольного турніру в Туреччині. Титул вперше здобув Кайсеріспор.

Календар

Другий раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 вересня 2007

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 вересня 2007

|}

Груповий раунд

Група A 

Результати

Група B 

Результати

Група C 

Результати

Група D 

Результати

1/4 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|1/27 лютого 2008

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|2/26 лютого 2008

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|2/27 лютого 2008

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|3/27 лютого 2008

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|18 березня/16 квітня 2008

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|19 березня/15 квітня 2008

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Туреччини на soccerway 
 Кубок Туреччини на rsssf  

2007—2008
Туреччина
Туреччина
2007 у турецькому спорті
2008 у турецькому спорті